Dašnica (Aleksandrovac), een plaats in de Servische gemeente Aleksandrovac
 Dašnica (Aleksinac), een plaats in de Servische gemeente Aleksinac